Die 28. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1924/1925 statt.

Servette Genf wurde 1925 bereits das vierte Mal Schweizer Meister.

Modus 

Die höchste Spielklasse, die Serie A wurde in drei regionale Gruppen eingeteilt. Ein Sieg brachte 2 Punkte, ein Remis 1 Punkt ein. Die Sieger der drei Gruppen traten in Finalspielen um die Meisterschaft gegeneinander an.

Serie A

Gruppe Ost

Gruppe Zentral

Gruppe West

Finalspiele 

|}

Serie Promotion

Ost

Gruppe 1

Gruppe 2

Entscheidungsspiel 
Der FC St. Gallen 2 gewann das Entscheidungsspiel gegen FC Neumünster Zürich (Resultat unbekannt). Da die 1. Mannschaft des FC St. Gallen bereits in der Serie A spielt, ist Neumünster für die Barrage qualifiziert.

Gruppe Zentral 
FC Solothurn ist Sieger der Gruppe Zentral.

Gruppe West 
FC Biel-Bienne ist Sieger der Gruppe Zentral.

Finalspiele 

|}
Das Spiel zwischen FC St. Gallen 2 und FC Solothurn wurde nicht ausgetragen.

Barrage Serie A/B

Gruppe Ost 

|}

Brühl St. Gallen verbleibt in der Serie A.

Gruppe Zentral 

|}

Der FC Luzern steigt in die Serie B ab, der FC Solothurn in die Serie A auf.

Gruppe West 

|}

Montreux-Sports steigt in die Serie B ab, der FC Biel-Bienne in die Serie A auf.

Weblinks 
 Switzerland 1924/25 auf www.rsssf.com

1925
Fußballsaison 1924/25